Louvignies-Quesnoy : commune française du département du Nord.
 Louvignies-Bavay : ancienne commune française rattachée en 1946 à Bavay dans le département du Nord
 Louvignies : village du Hainaut, en Belgique, qui, fusionnant avec Chaussée-Notre-Dame en 1805 est devenu la commune de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, rattachée depuis 1977 à la ville de Soignies.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France